Limbach kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Limbach-Oberfrohna, ort, Sachsen, 
 Limbach, Sachsen, kommun, Sachsen, 
 Limbach, Bad Kreuznach, kommun, Landkreis Bad Kreuznach, Rheinland-Pfalz, 
 Limbach, Westerwald – kommun, Westerwaldkreis, Rheinland-Pfalz, 
 Limbach, Baden-Württemberg, kommun, Baden-Württemberg, Karlsruhe Region,

Österrike 

 Limbach bei Neudau, kommun, Steiermark, Politischer Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, 

Robotskapade Österrikeförgreningar